Жорашти има више значења:

 Жорашти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Жорашти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Жорашти (Галац), општина у округу Галац у Румунији